A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Alaska:

 : uma chalupa de guerra que serviu de 1869 a 1883.
 : um draga-minas que serviu de 1918 a 1919.
 : um cruzador de batalha da Classe Alaska que serviu de 1944 a 1947.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1986.